Miejscowości w Polsce: 
 Stare Budy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Jaktorów 
 Stare Budy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Młodzieszyn 
 Stare Budy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Brańszczyk
 Stare Budy – część wsi Roszki w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Krotoszyn
 Stare Budy – dawna część wsi Budy w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, w gminie Słubice

Zobacz też: Stare Budy Osieckie, Stare Budy Radziejowskie, Budy Stare